Cutis steht für:

 Haut (lateinisch cutis)
 Cutis (Mykologie), Hutdeckschicht (Huthaut) von Pilzen
 Cutis (Zeitschrift), US-amerikanische medizinische Fachzeitschrift